«Пищево́й Комбина́т Ла́дога» (ООО «ПК „Ладога“») занимается производством и дистрибуцией мучных и сахаристых кондитерских изделий на российском рынке. Под единым брендом «Ладога» компания выпускает сахарное, затяжное, овсяное печенье, вафли, зефир и мармелад, доступные всем слоям населения.
Основана в 1952 году. В 2003 году компания вошла в кондитерский холдинг «Лаком».

Производственные мощности ПК «Ладога» расположены на территории Санкт-Петербурга.

Награды 
 Золотая медаль «Лучший продукт», выставка «ПРОДЭКСПО-2006» и выставка «ПРОДЭКСПО-2007»
 Гран-при в дегустационном конкурсе «Продукт года 2005», выставка World Food Moscow 2005
 Медаль «За высокое качество продукции», «Всероссийский смотр качества кондитерских изделий».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПК Ладога
 Петербургские кондитерские фабрики отпразднуют «День печенья»
 
 Ладога, холдинговая компания, ЗАО

Кондитерские предприятия России
Предприятия Санкт-Петербурга
Предприятия кондитерской промышленности СССР